Vierröhrenbrunnen ist der Name folgender unter Denkmalschutz stehender Brunnenanlagen:
 Vierröhrenbrunnen (Langen), Brunnenanlage in Langen (Hessen), Landkreis Offenbach, Hessen
 Vierröhrenbrunnen (Mainbernheim), Brunnenanlage in Mainbernheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Vierröhrenbrunnen (Sommerach), Brunnenanlage in Sommerach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Vierröhrenbrunnen (Würzburg), Brunnenanlage beim Rathaus in Würzburg, Bayern